Hachau heißen folgende geographische Objekte:

 Hachau (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hachau (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hachau (Gemeinde Filzmoos), Ort bei Filzmoos, Bezirk St. Johann, Land Salzburg